

Patronyme
 Abderaouf Zarabi, (1979- ), est un joueur de football algérien.
 Kheireddine Zarabi, (1984- ), est un joueur de football algérien.

Homonymie
Homonymie de patronyme